Vegh oder Végh ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Vegh (* 1940), österreichischer Schriftsteller, Satiriker und Journalist 
 Sándor Végh (1912–1997), ungarisch-österreichischer Dirigent und Violinist

VEGH bezeichnet:
 den Verein zur Erhaltung seltener Nutztierrassen, siehe  Arche Austria

Abkürzung